Oberleitungskraftfahrzeug steht für
 einen Oberleitungsbus
 einen Oberleitungslastkraftwagen